Мирей Балестрази (; род. 1954) — французский государственный деятель, президент Интерпола (2012−2016), первая женщина, возглавлявшая эту организацию.

Биография 
Получила образование по античной литературе и степень  (аналог бакалавра) по древним языкам. После того как в Национальную школу полиции Франции стали принимать женщин, прошла в ней курс и стала комиссаром полиции в 1976 году. С 1978 года проходила службу в Бордо, где возглавляла группу по борьбе с бандитизмом Центрального управления судебной полиции (DCPJ).

Мирей Балестрази также руководила Центральным бюро по борьбе с хищениями произведений искусства (OCRVOOA). В этой должности приобрела широкую известность в 1987 году, когда провела операцию, найдя четыре картины Жана-Батиста Коро, украденных из Семюр-ан-Осуа.

В 1991 году ей было присвоено звание дивизионного комиссара, в 1993 году Балестрази стала первой женщиной, возглавившей полицию Аяччо. В 1996—1998 годах была заместителем министра внутренних дел Франции Ж.-П. Шевенмана по экономическим и финансовым вопросам. Это было самое высокое положение, которое когда бы то ни было занимала женщина во французской полиции.

В 2010 году Мирей Балестрази назначена генеральным инспектором национальной полиции и помощником вице-президента по Европе Исполнительного комитета Интерпола.

С 8 ноября 2012 по 10 ноября 2016 года — президент Исполнительного комитета Интерпола. Была первой женщиной, занявшей эту должность.

В 2013 года стала Командором ордена Почётного легиона Франции.

Примечания

Ссылки 

Женщины-политики Франции
Президенты Интерпола